Bågatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bågatjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Bågatjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (25,3 ha)

Se även
Bågtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn